Antonio Semini (1485-1547), peintre italien.
 Andrea Semini (1525-1595), peintre italien.
 Ottavio Semini (v. 1527-1604), peintre italien.
 Michel Semini (1948-2021), paysagiste français